Municipio de Big Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Big Grove (condado de Kendall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kendall.
 Municipio de Big Grove (condado de Benton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Big Grove (condado de Johnson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Johnson.